Groupe Oxford peut faire référence à :
 Le Groupe d'Oxford mouvement chrétien lancée en grande partie depuis l'université d'Oxford à la fin des années 1920 et pendant les années 1930 par le pasteur américain Frank Buchman.
 Le Groupe d'Oxford, groupe de militants et d'universitaires de l'université d'Oxford qui a théorisé et défendu, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, les droits des animaux. 

A ne pas confondre non plus avec : 
 Le Mouvement d’Oxford (Oxford Movement), courant théologique anglican du .

Homonymie